Населённые пункты:
 Сырян — деревня в Граховском районе Удмуртии

Реки:
 Сырян — река в Удмуртии